Nekhmem – altra denominazion di  Ieracompoli
 Anime di Pe e Nekhen – mitici sovrani predinastici del Basso e Alto Egitto